Wray kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Wray (ort), England, Lancashire,

USA 

 Wray, Colorado, countyhuvudort, Yuma County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar